Van Lancker ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Van Lancker (* 1947), französischer Radrennfahrer
 Anne Van Lancker (* 1954), belgische Politikerin
 Eric Van Lancker (* 1961), belgischer Radrennfahrer
 Jacques Van Lancker (* 1949), belgischer Ringer
 Robert Van Lancker (* 1946), belgischer Radrennfahrer